Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel PTT Pattaya Open) van 2012 vond plaats van 6 tot en met 12 februari 2012 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel – De als eerste geplaatste Vera Zvonarjova bereikte de kwartfinale, maar moest wegens een heupblessure de strijd opgeven. Titelverdedigster was het derde reekshoofd Daniela Hantuchová uit Slowakije. Zij slaagde erin haar titel te prolongeren. In de finale versloeg ze de als vierde geplaatste Russische Maria Kirilenko, hoewel Hantuchová de eerste set – die 72 minuten duurde – in de tiebreak verloor. Hantuchová schreef voor de tweede maal het toernooi van Pattaya op haar naam. Het was de vijfde WTA-toernooizege in haar carrière.

Dubbelspel – Titelhoudsters Sara Errani en Roberta Vinci waren hun titel niet komen verdedigen. Het als eerste geplaatste duo Sania Mirza / Anastasia Rodionova won het toernooi. Zonder een set te hebben verloren, stonden ze in de finale tegenover de als vierde geplaatste Taiwanese zusters Chan Yung-jan en Chan Hao-ching, die hun vorige twee rondepartijen niet hadden hoeven spelen wegens forfait van de tegenstandsters. Bij een stand van 1–1 in sets moest een match-tiebreak de doorslag geven. Het koppel Mirza/Rodionova won hiermee haar eerste WTA-titel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Officiële website

Pattaya 2012
Pattaya